Benelux
 Sociaal-Democratische Partij (Nederland), later de Communistische Partij van Nederland
 Sociaal-Democratische Arbeiderspartij, later opgegaan in de Partij van de Arbeid (Nederland)
 Parti Social Démocrate (Luxemburg)

Overig Europa
 Parti social-démocrate (Frankrijk)
 Sociaaldemocratische Partij van Kroatië
 Sociaaldemocratische Actie van Kroatië
 Sociaaldemocratische Partij van Wit-Rusland (Assemblée)
 Wit-Russische Sociaaldemocratische Partij (Volksassemblée)
 Sociaaldemocratische Partij (Andorra)
 Sociaaldemocratische Partij van Roma in Roemenië
 Sociaaldemocratische Partij (Roemenië)
 Partij van Sociaaldemocratie in Roemenië
 Sociaaldemocratische Partij van Slovenië
 Sociaaldemocratische Partij van Albanië
 Tsjechische Sociaaldemocratische Partij
 Sociaaldemocratische Partij van Zwitserland
 Sociaaldemocratische Partij van Italië
 Sociaaldemocratische Partij van Oostenrijk
 Sociaaldemocratische Partij (Estland)
 Sociaaldemocratische Partij van Finland
 Polska Unia Socjaldemokratyczna - Polen
 Ruch Demokratyczno-Społeczny - Polen
 Lietuvos socialdemokratų partija - Litouwen
 Sozialdemokratische Partei Deutschlands - Duitsland
 Sociaaldemocratische Actie - Oost-Duitsland
 Sozialdemokratische Partei (DDR) - Oost-Duitsland
 Unabhängige Sozialdemokratische Partei Deutschlands - Duitsland 
 Partij van Bulgaarse Sociaaldemocraten - Bulgarije
 Irish Labour Party - Ierland
 Partido Social Democrata (Portugal) 
 Onafhankelijke Democratische Servische Partij

Rest van de wereld
 Parti Social Démocrate (Benin)
 Sociaal Democratische Partij (Japan)
 Sociaaldemocratische Partij (Noord-Korea)
 Sociaaldemocratische Partij (Mexico 1982)
 Sociaaldemocratische Partij (Mexico)
 Sociaaldemocratie (Mexico)
 Partido Radical Socialdemócrata - Chili
 Partido Socialdemocracia Chilena - Chili
 Nationale Sociaaldemocratische Partij Asat - Kazachstan
 Partido da Social Democracia Brasileira - Brazilië
 Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe-Partido Social Democrata